Красная Нива — многозначный термин.

Топоним

Белоруссия 
 Красная Нива — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Красная Нива — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Красная Нива — деревня в Червенском районе Минской области.

Казахстан 
 Красная Нива — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Красная Нива — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Красная Нива — село в Волоконовском районе Белгородской области.
 Красная Нива — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Красная Нива — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Красная Нива — село в Шадринском районе Курганской области.
 Красная Нива — деревня в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Красная Нива — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Красная Нива — посёлок в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Красная Нива — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Красная Нива — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Красная Нива — посёлок в Касимовском районе Рязанской области.
 Красная Нива — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Красная Нива — посёлок в Плавском районе Тульской области.
 Красная Нива — посёлок в Чернском районе Тульской области.

СМИ 
 Красная нива — советский литературно-художественный иллюстрированный тонкий журнал, выходивший в 1923—1931 годах.

См. также 
 Червоная Нива
 Нива